Landmann steht für:

 einen Landwirt
 Landmann (Adel)
 Landmann (Wernigerode), Waldgebiet

Landmann ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Landmann (1873–1959), deutsche Pädagogin und Sprachwissenschaftlerin
 Anna Landmann († 1597), deutsches Opfer der Hexenverfolgung
 Arno Landmann (1887–1966), deutscher Instrumentalist, Autor, Arrangeur und Komponist
 Barbara Heinemann Landmann (1795–1883), elsässische Pietistin 
 Denise Landmann (* 2003), deutsche Fußballspielerin
 Edith Landmann (1877–1951), deutsche Philosophin
 Friedrich Landmann (1864–1931), deutscher Arzt und Lebensreformer
 Georg Peter Landmann (1905–1994), Schweizer Altphilologe

 Gustav Landmann (1824–1901), deutscher Pfarrer und Politiker, MdR
 Herbert Landmann (1919–2011), deutscher Mediziner und Politiker
 Hermann Landmann (1898–1977), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Julius Landmann (1877–1931), österreichischer Nationalökonom
 Karl von Landmann (1846–1925), deutscher General der Artillerie und Militärschriftsteller
 Ludwig Landmann (1868–1945), deutscher Politiker (DDP)
 Marie Landmann (1859–1942), deutsche Schuldirektorin, Frauenrechtlerin und Abgeordnete des Danziger Volkstags (Zentrum)
 Michael Landmann (1913–1984), deutsch-schweizerischer Philosoph und Hochschullehrer
 Ortrun Landmann (* 1937), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Paul Landmann (* 1932), österreichischer Landwirt und Politiker (ÖVP)
 Robert von Landmann (1845–1926), deutscher Jurist und Politiker
 Ruth Landmann (1912–2008), deutsche Keramikerin
 Salcia Landmann (1911–2002), Schweizer Schriftstellerin
 Samson Landmann (1816–1899), deutscher Arzt
 Theo M. Landmann (1903–1978), deutscher Glasmaler
 Valentin Landmann (* 1950), Schweizer Rechtsanwalt, Buchautor und Politiker (SVP)
 Werner Landmann (* 1929), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Landmann (1869–1945), deutscher Chemiker

Landmann steht für folgende Sportflugzeuge:
 Landmann La 11
 Landmann La 16 
 Landmann La 17

Siehe auch:
 Landman
 Landsmann